Kölsch (také psáno Koelsch) může být:

 Kölsch (pivo) – druh německého piva
 Kölsch (dialekt) – nářečí, kterým se mluví v okolí Kolína nad Rýnem

příjmení osob
 Brigitte Kölsch – německá politička
 Dirk-Peter Kölsch – německý jazzman
 Adolf Koelsch – švýcarský biolog a spisovatel
 John Kelvin Koelsch – americký pilot, hrdina Korejské války